Суперлига је назив за водеће лигашке дивизије у различитим спортовима.

Суперлига се може односити на:

Фудбал 
 Суперлига Европе, бивша планирана елитна фудбалска лига најбогатијих фудбалских клубова у Европи, коју УЕФА не би контролисала;
 Суперлига Србије;
 Суперлига Србије за жене;
 Суперлига Грчке;
 Суперлига Швајцарске;
 Суперлига Данске;
 Суперлига Белгије за жене;
 Суперлига Енглеске за жене;
 Суперлига Турске;
 Суперлига Кине;
 Индијска суперлига;
 Суперлига Узбекистана;
 Суперлига Замбије;
 Северноамеричка суперлига.

Кошарка 
 Суперлига Ирске;
 Суперлига Израела;
 Суперлига Русије, од сезоне 2010/11. други ранг кошаркашких такмичења у Русији када је основана Професионална кошаркашка лига Русије;
 Суперлига Украјине.

Рагби лига 
 Суперлига Европе
 Суперлига (рагби 13)

Хокеј на леду 
 Суперлига Шпаније